Rezultati Prvenstva Anglije 1950 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Louise Brough je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Louise Brough (Prvakinja)
  Margaret Du Pont (Finale)
  Doris Hart (Polfinale)
  Pat Todd (Polfinale)
  Shirley Fry (Četrtfinale)
  Betty Harrison (Četrtfinale)
  Gertrude Moran (Četrtfinale)
  Annelise Bossi (Prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1950